Gabriele Guizzo – ex calciatore italiano
 Island Guizzo – pittore italiano
 Moreno Guizzo – disc jockey italiano